

Géographie 
 Galloway (Gall-ghaidhealaibh ou Gallobha en écossais, Gallowa en scots) désigne aujourd'hui l'ancien comté de Wigtownshire.
 Galloway ville du Texas, USA, dans le comté de Panola.
 Galloway Township, municipalité du New Jersey.

Animaux 
 Galloway désigne une race de bovin originaire de la région d'Écosse du même nom.
 Galloway désigne une race de poney écossaise maintenant éteinte

Patronyme 

 David A. Galloway (né en 1943), homme d’affaires canadien ;
 Don Galloway (1937-2009), acteur américain ;
 Drew Galloway (né en 1985), connu sous le nom de Drew McIntyre, catcheur de la WWE ;
 
 George Galloway (né en 1954), homme politique britannique ;
 Helen  Galloway McNicoll , est une peintre canadienne. 
 Janice Galloway (1955-), écrivaine écossaise
 Joey Galloway (né en 1971), joueur américain de football américain ;
 Joseph Galloway (1731–1803), loyaliste américain pendant la Révolution américaine ;
 Joseph L. Galloway (1941-2021), correspondant et un chroniqueur de presse américain ;
 Langston Galloway (né en 1991), basketteur américain.